Кривцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кривцы — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Кривцы — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Кривцы — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Кривцы — деревня в Пудожском районе Карелии.
 Кривцы — посёлок в Пудожском районе Карелии.
 Кривцы — село в Раменском районе Московской области.
 Кривцы — деревня в Косинском районе Пермского края.
 Кривцы — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Кривцы — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Кривцы — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Кривцы — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Кривцы — село в Хорольском районе Полтавской области.